

Фамилия 
 Эйтан, Ицхак (род. 1952) — генерал-майор запаса Армии обороны Израиля.
 Эйтан, Михаэль (Мики) (род. 1944) — израильский политик.
 Эйтан, Рахель (1932 — 1987) — израильская писательница и переводчица.
 Эйтан, Рафаэль (Рафуль) (1929 — 2004) — израильский политик и военачальник, генерал.
 Эйтан, Рафи (Рафаэль) (1926 — 2019) — израильский политик, разведчик.
 Эйтан, Эйтан (1940 — 1991) — израильский поэт.

Топонимы 
 Эйтан () —  мошав около города Кирьят-Гат, Израиль
 Авней-Эйтан () — израильский мошав на юге Голанских высот

Прочее 
 IAI Эйтан — разведывательный беспилотный летательный аппарат, разработанный израильской компанией IAI